FPH est un sigle qui peut faire référence à :
 Fonds de participation des habitants, en France ;
 fonction publique hospitalière, en France ;
 Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme, une fondation de droit suisse.